Села:
 Коритне — Одеська область, Подільський район
 Коритне — Рівненська область, Дубенський район
 Коритне — Хмельницька область, Шепетівський район
 Коритне — Чернівецька область, Вижницький район